homologia (biologia)
 homologia (matematyka)
 homologia singularna
 homologia sekwencji